Kammersee heißen zwei Seen im Salzkammergut in Österreich:

 der Attersee in Oberösterreich wird wegen seines Abflusses am Ortsteil Kammer auch Kammersee genannt.
 der viel kleinere Kammersee in der Steiermark am oberen Ende der Seenkette aus Kammersee, Toplitzsee und Grundlsee.